Інкорпора́ція 

 1) Спосіб побудови слова-речення в деяких мовах (наприклад, чукотській). див. Інкорпорація (мовознавство)
 2) Приєднання, включення. 
 3) Систематизація в одному збірнику законодавчих актів, опублікованих у різний час. див. Інкорпорація (право)

Література